Der Begriff Caprona kann sich auf Folgendes beziehen:

 Caspak, Bezeichnung für Caprona, fiktiver Schauplatz der Romantrilogie von Edgar Rice Burroughs (1918).
 Caprona – Das vergessene Land (1975), Verfilmung des ersten Teils der Caspak-Trilogie von Edgar Rice Burroughs.
 Caprona – Die Rückkehr der Dinosaurier (1977), Verfilmung des zweiten Teils der Caspak-Trilogie von Edgar Rice Burroughs.
 Caprona, Ortsteil der Gemeinde Vicopisano, Provinz Pisa, Italien